Пётр О́сипов: Осипов, Пётр Дмитриевич (1905—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Осипов, Пётр Николаевич (1900—1987) — советский чувашский писатель, прозаик и драматург, режиссёр, врач.
 Осипов, Пётр Осипович (183? — ок. 1903) — русский архитектор.